Э́ди Ка́рло Ди́ас Марсал (; 13 сентября 1974, Андрадина, Бразилия), больше известный как Андради́на — бразильский футболист, нападающий. Тренер.

Биография 
В 15 лет в первый раз вышел на поле в составе команды своего города и после той игры был продан. Переехал в штат Парана, где стал играть в главном дивизионе чемпионата. Из-за того, что в команде было несколько игроков по фамилии Карлос, Эди Карло стали звать по названию города, откуда он приехал. Сменив несколько команд, Андрадина в мае 1996 подписал контракт с клубом «Сантос». Единственный мяч в его составе забил 19 октября 1996 года в матче с «Фламенго» (1:2). В следующем году он перестал попадать в основной состав и в 1998 году подписал контракт с российским «Арсеналом» из Тулы. Стоимость трансфера — 300 000 долларов. 29 марта в дебютном матче с «Нефтехимиком» (2:1) на 89-й минуте забил победный мяч с пенальти. За два года, проведённых в команде, Андрадина забил в первенстве первой лиги 45 голов в 75 играх и стал лучшим бомбардиром лиги в 1998 году.

Следующие четыре сезона Андрадина отыграл в чемпионате Японии, в 2004 вернулся в Бразилию, в том же году выиграл Кубок Бразилии с командой «Санту-Андре». С 2005 года играл в чемпионате Польши в клубах «Погонь» Щецин (2005—2007) и «Корона» (2007—2011).

В мае 2011 возвратился в «Погонь», подписав двухлетнее соглашение по схеме «1+1». По итогам сезона 2011/12 «Погонь» поднялась в высшую лигу, а сам Андрадина забил 11 мячей и сделал 14 голевых передач.

13 ноября 2013 года Андрадина сообщил о завершении карьеры. В знак признания заслуг перед «Погонью» его пятый номер был выведен из обращения. Андрадина остался работать в системе клуба — скаутом, а также помощником главного тренера резервной команды.

Позже выступал за клубы низших польских лиг.

Личная жизнь 
У Андрадины трое сыновей: Виттор, Луис Энрике и Эдиего-младший. Летом 2011 года женился на Магдалене, с которой познакомился за два года до этого на свадьбе Радослава Цежняка.

Примечания

Ссылки 
 «Андрадина из города Андрадина»
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Мирасол»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»
Игроки ФК «Оита Тринита»
Игроки ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Игроки ФК «Санту-Андре»
Игроки ФК «Португеза Сантиста»
Игроки ФК «Погонь» Щецин
Игроки ФК «Корона»
Футбольные тренеры Бразилии